NDP est un sigle pouvant signifier :
 Neighbor Discovery Protocol
 New Democratic Party ;
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands, en français Parti national-démocrate d'Allemagne, parti politique allemand ;
 Notre-Dame de Pentecôte